Мёрс может обозначать:

 Мёрс — город в Германии.
 Мёрс, Вальтер — немецкий писатель, автор комиксов и художник-иллюстратор.
 Мёрс, Пим (род. 1988) — нидерландский шашист, бронзовый призёр чемпионатов Европы по международным шашкам 2010 и 2012 годов.